Fieraru și Fierarul sunt nume de familie românești, provenind de la ocupația de fierar. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Alfred Fieraru, fotbalist român
Gheorghe Fieraru, voleibalist român care a făcut parte din echipa României ce a concurat la Jocurile Olimpice de vară din 1964

Vezi și 
 Râul Fieru (dezambiguizare)
 Râul Fierarul (dezambiguizare)

Nume de familie românești